Saška je lahko:

 Saška, zvezna dežela v Nemčiji
 Spodnja Saška, zvezna dežela v Nemčiji
 Saška-Anhalt, zvezna dežela v Nemčiji

 Saška (ime)

Naziv Saška se uporablja za mnoge zgodovinske vladavine:

 Plemenska vojvodina Saška v nižavju med spodnjim Renom in spodnjo Labo (v 9.-12. stoletju)
 Palatinska grofija Saška, ki jo je Oton I. Veliki ustanovil na jugu plemenske vojvodine Saške (do 1356)
 Volilna kneževina, vojvodina Saška (1356-1806) na ozemlju današnje (Zgornje) Saške in Turingije
 Kraljevina Saška (1806-1918)